Алекс Вестлунд (; 28 декабря 1975, Флемингтон, США) — американский профессиональный хоккеист и тренер.

Биография 
Играть в хоккей Алекс Вестлунд начинал ещё в школьные годы. Защищал цвета команд учебных заведений «Чэтем Тауншип» и «Лоуренсвилл Скул». С 1995 по 1999 год учился в Йельском университете, где выступал за студенческую команду в хоккейной лиге национальной ассоциации студенческого спорта. В 1999 году защищал ворота команды лиги Восточного побережья «Дэйтон Бомберз», провёл за команду 43 матча. В течение двух сезонов Вестлунд выступал за различные клубы американских лиг: «Цинциннати Сайклонз», «Милуоки Эдмиралс» (в сезоне 2000/01 команда выступала в Интернациональной хоккейной лиге) и «Толедо Шторм». В АХЛ один матч сыграл за «Вустер АйсКэтс», а также 5 матчей за «Милуоки Эдмиралс» образца 2002 года.

В 2002 году подписал контракт с российской командой «Амур» Хабаровск. В сезоне 2002/03 сыграл за команду 50 матчей в Российской хоккейной лиге. В сезоне 2003/04 провёл 31 встречу, при этом успев также сыграть 1 матч за ярославский «Локомотив». Сезон 2004/05 провёл в лиге Восточного побережья, в команде «Шарлотт Чекерс». В 2004 году был призван под знамёна американской национальной команды, сыграл 1 матч на чемпионате мира 2004 года, на котором сборная США стала бронзовым призёром турнира. В сезоне 2005/06 выступал во второй лиге России за челябинский «Мечел», а в следующем году Алекс вновь вернулся в «Чекерс». Также в сезоне 2006/07 вратарь сыграл 7 матчей в американской хоккейной лиге за «Хартфорд Вулф Пэк».

В 2007 году Вестлунд подписал контракт со словенской командой «Олимпия» из Любляны, которая на тот момент выступал в австрийской хоккейной лиге. После одного сезона перешёл в австрийскую команду «Блэк Уингз Линц», за которую выступал на протяжении 5 лет. в 2012 году вместе с командой Вестлунд стал чемпионом Австрии. В середине 2013 года вратарь перешёл в словацкий «Попрад», сыграл 13 матчей в словацкой экстралиге. Также игрок провёл 10 игр за команду второй немецкой лиги «Хайльброннер Фалькен». Сезон 2013/14 начал в команде лиги Восточного побережья «Уилинг Нэйлерз», провёл 2 встречи. Позже подписал контракт с хорватским «Медвешчаком», но в КХЛ так и не дебютировал. Лишь сыграл за дубль клуба 3 матча в плей-офф лиги Хорватии.

Последний сезон в профессиональной карьере игрока прошёл в Китае, где Вестлунд защищал цвета команды Азиатской лиги «Чайна Дрэгон». За клуб сыграл 44 матча. По окончании сезона завершил карьеру игрока и стал тренером вратарей немецкой команды «Аугсбургер Пантер». В 2016 году перебрался в «Медвешчак» на ту же должность.

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные тренеры США
Хоккейные вратари
Игроки «Йель Булдогз» (хоккей)
Выпускники Йельского университета
Игроки «Дейтон Бомберз»
Игроки «Цинциннати Сайклонс»
Игроки «Вустер АйсКэтс»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Толидо Уоллай»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки «Шарлотт Чекерз»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Олимпия» Любляна
Игроки ХК «Блэк Уингз Линц»
Игроки ХК «Попрад»
Игроки ХК «Хайльброннер Фалькен»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки ХК «Медвешчак»
Игроки ХК «Чайна Дрэгон»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой